Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1935 года () прошёл в Амстердаме. Участвовало в круговом турнире 10 участников. Не смог принять участие действующий чемпион Кес Келлер. В его отсутствие Йохан Вос выиграл чемпионат в шестой раз.

Призёры 
 — Йохан Вос

 — Вим Рюстенбург, Ян Бом

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте  KNDB

Спорт в Нидерландах в 1935 году
1935 год в шашках
Спортивные соревнования в Амстердаме